Mickey Elick (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Après avoir joué pour les Badgers de l'université du Wisconsin de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), il rejoint les rangs de l'ECHL avec les Checkers de Charlotte. Ensuite, il quitta pour l'Europe pour jouer en Allemagne et par la suite, en Autriche.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||32 ||1 ||6 ||7 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||42 ||7 ||12 ||19 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||43 ||5 ||23 ||28 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||39 ||14 ||26 ||40 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||70 ||25 ||36 ||61 ||79 ||3 ||1 ||0 ||1 ||14 
|-
|1996-1997||Rangers de Binghamton ||LAH ||1 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||EV Landshut ||DEL ||3 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998||Équipe Nationale Canadienne ||Intl. ||61 ||20 ||28 ||48 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||62 ||2 ||11 ||13 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999||Griffins de Grand Rapids ||LIH ||17 ||3 ||6 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Krefeld Pinguine ||DEL ||46 ||4 ||11 ||15 ||32 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2000-2001 ||DEG Metro Stars ||DEL ||60 ||7 ||15 ||22 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Augsburger Panther ||DEL ||56 ||9 ||21 ||30 ||82 ||4 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2002-2003 ||Kölner Haie ||DEL ||52 ||6 ||11 ||17 ||42 ||15 ||3 ||3 ||6 ||16
|-
|2003-2004 ||Kölner Haie ||DEL ||50 ||4 ||13 ||17 ||44 ||6 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2004-2005 ||EHC Linz ||EBEL ||48 ||14 ||21 ||35 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||EC Villacher SV ||EBEL ||41 ||13 ||19 ||32 ||36 ||13 ||1 ||11 ||12 ||14
|-
|2006-2007 ||EC Villacher SV ||EBEL ||52 ||15 ||25 ||40 ||64 ||8 ||4 ||1 ||5 ||10
|-
|2007-2008 ||EC Villacher SV ||EBEL ||36 ||5 ||18 ||23 ||26 ||5 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2008-2009 ||EC Villacher SV ||EBEL ||30 ||7 ||16 ||23 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||EC Villacher SV ||EBEL ||48 ||7 ||8 ||15 ||70 ||5 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|2010-2011 ||Dornbirner EC ||Nationalliga ||34 ||12 ||24 ||36 ||70 ||8 ||4 ||3 ||7 ||8
|-
|2011-2012 ||Dornbirner EC ||Nationalliga ||27 ||7 ||21 ||28 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-

|267 ||30 ||72 ||102 ||273 ||29 ||3 ||5 ||8 ||34

|255 ||61 ||107 ||168 ||280 ||31 ||5 ||14 ||19 ||32

|61 ||19 ||45 ||64 ||110 ||8 ||4 ||3 ||7 ||8

|63 ||2 ||12 ||14 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-

|156 ||27 ||67 ||94 ||190 ||- ||- ||- ||- ||-

|2010 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde division 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 ||align="left"| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en mars 1974
Naissance à Calgary
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Rangers de Binghamton
Joueur du EV Landshut
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH)
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du Augsburger Panther
Joueur des Kölner Haie
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur du EC Villacher SV
Joueur du Dornbirner EC
Défenseur de hockey sur glace